Савина Гершак је словеначка глумица рођена 1963. године. Најпознатије улоге остварила је у филмовима Смрт господина Голуже, Чудо невиђено и У име народа.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 
 Била је убедљиво најлепша југословенска глумица (Б92, 4. мај 2016)
 Из света глуме повукла се одавно; једна од најлепших жена Југославије сада има друго занимање (Б92, 14. март 2022)

Рођени 1963.
Словеначке глумице
Биографије живих особа